Hazelwood Park kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hazelwood Park, Adelaide, park i förorten med samma namn 
 Hazelwood Park, South Australia, förort till Adelaide, City of Burnside,